Résultats détaillés de l’édition 1980 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 25 août au .

Faits marquants 
L'Américain John McEnroe conserve son titre et prend sa revanche sur le Suédois Björn Borg, vainqueur à Wimbledon, battu cette fois-ci en cinq sets. Borg échoue une nouvelle fois à New York, tout près du but.

Dans le tableau féminin, l'Américaine Chris Evert élimine Hana Mandlíková en trois manches. Sur son parcours, la jeune Tchèque réussit l'exploit d'éliminer sa compatriote Martina Navrátilová qui se console une nouvelle fois avec une victoire en double, en compagnie de Billie Jean King.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final 
Seules les demi-finales et la finale sont jouées en 3 sets gagnants.

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1980 de l'ATP
 Saison 1980 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
 

1980
US Open
US Open
Open
Tennis en août 1980
Tennis en septembre 1980